Regionalismo – ideologia politica che si concentra sugli interessi di una particolare regione o gruppo di regioni
Regionalismo – in Italia, processo di decentramento e di concessione di autonomia alle regioni
Regionalismo – fenomeno linguistico proprio di una certa regione